Maria Elisabetta di Savoia-Carignano (1800-1856) – nobildonna italiana, figlia di Carlo Emanuele e di Maria Cristina di Sassonia, e sorella di Carlo Alberto
 Maria Teresa Luisa di Savoia-Carignano (1749-1792) – nobildonna italiana, Principessa di Lamballe e amica della regina di Francia Maria Antonietta